

Gujana 
 Reliance – jezioro w regionie Pomeroon-Supenaam

Stany Zjednoczone 
Miejscowości w USA:
 Reliance – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman
 Reliance – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Sweetwater
Gminy w USA:
 Reliance (ang. Reliance Township)gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman